Мушицкий () — сербская фамилия. Известные носители:

 Мушицкий, Константин (1897—1946) — сербский генерал.
 Мушицкий, Лукиан (1777—1837) — сербский писатель, языковед, общественный и религиозный деятель, епископ карловецкий.